Соревнования по вольной борьбе в весовой категории до 60,3 кг среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 20 июля. Приняли участие 12 спортсменов из двух стран.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований